А́лута́гузе () — волость в Эстонии, в составе уезда Ида-Вирумаа.

География 

Волость Алутагузе расположена на востоке Ида-Вирумаа, имеет границу с Ленинградской областью России, проходящую около 30 км по реке Нарве. Соседи на севере — волости Люганузе, Тойла, Йыхви и города Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу, на западе — волость Винни, на юго-востоке — волость Муствеэ. На юге границей волости является почти 35 километров берега Чудского озера. Северо-восток волости является самым богатым озёрами регионом Эстонии: на 30 км² расположены 42 озера, самые большие из которых — Консу, Яала, Куртна, Сууръярв, Имату, Ратва и Пухату.
 
Площадь волости — 1 458,71 км2 (самое большое самоуправление материковой Эстонии), плотность населения в 2021 году составила 3,2 человека на 1 км2 (самое малонаселённое).

Почти две трети внесённых в кадастр угодий составляют леса (59 %, 85 670 гектаров), возделываемая земля составляет только 8 % (12 113 га) и природные луга — 4 % от площади волости. Большую часть территории составляют природоохранные зоны: заповедники Алгусалу, Мурака, Пухату и Селисоо и природные парки Ийсаку, Йыуга, Ярвевялья, Куртна, Мяэтагузе, Смольница и Струуга. Основные виды полезных ископаемых: горючий сланец и торф.

Самыми важными дорогами волости являются основное шоссе Йыхви—Тарту—Валга и вспомогательные шоссе Йыхви—Васкнарва, Ийзаку—Тудулинна—Авинурме и Раквере—Раннапунгерья.

История 
Волость Алутагузе была создана 24 октября 2017 года в результате административно-территориальной реформы путём слияния волостей Алайыэ, Ийзаку, Иллука, Мяэтагузе и Тудулинна. Административным центром волости является посёлок Ийзаку.

Символика 
Герб: на синем щите в центре золотая ежевика.
Флаг: В середине синего полотнища золотая ежевика, её размер составляет треть ширины флага; соотношение ширины и длины флага 7 : 11, его нормальные размеры — 165 x 105 см.

Синий цвет символизирует большое число расположенных на территории волости водоёмов и, прежде всего, Чудское озеро. Золотая ежевика символизирует изобилие лесов и болот, богатства природы и животного мира. Структура ежевики символизирует многообразие местных культурных традиций. Пять чашелистиков ежевики отсылают к пяти объединившимся самоуправлениям. Золотой цвет — символ надежды и богатства. Золотая ежевика — как солнце, что поднимается для Эстонии со стороны Алутагузе. При необходимости вместо золотого используется жёлтый цвет.

Население 
По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2020 года численность жителей волости составляла , доля населения в возрасте 65 лет и старше в структуре населения волости составляла 23,6 % (), доля населения младше 14 лет — 13,3 % ().

Население волости постоянно сокращается и стареет. Естественный прирост населения и сальдо миграции в волости негативные. За период 2003—2017 годов в среднем в год рождалось 49 детей и умирало 79 человек. Число пожилых людей растёт как в абсолютном, так и в относительном значении, что характерно для большей части Эстонии.

Населённые пункты 

В составе волости 2 посёлка и 73 деревни. 
 
Посёлки: Ийзаку, Мяэтагузе, Тудулинна.
Деревни: Агусалу, Алайыэ, Аллику, Апандику, Арукюла, Арвила, Атсалама, Вайкла, Варесметса, Вазавере, Васкнарва, Выхма, Выйде, Вырну, Вяйке-Пугерья, Иллука, Имату, Йыэтагузе, Йыуга, Каатерму, Кайдма, Калина, Камарна, Карьямаа, Кароли, Касевялья, Катазе, Каукси, Келлассааре, Кийкла, Кивинымме, Колдамяэ, Консу, Кунингакюла, Куремяэ, Куру, Куртна, Леммаку, Лийвакюнка, Липнику, Лыпе, Метскюла, Мяэтагузе, Охаквере, Онгассааре, Оонурме, Пагари, Перессааре, Пермискюла, Пикати, Поотсику, Пухату, Раякюла, Раннапунгерья, Ратва, Раусвере, Ремнику, Роостоя, Сахаргу, Смольница, Сырумяэ, Сяллику, Тагайыэ, Тага-Роостоя, Тамметагузе, Таракузе, Тяривере, Ухе, Уускюла, Эдивере, Эреда, Яама.

До 2019 года населённый пункт Тудулинна имел статус посёлка.

Статистика 

Данные Департамента статистики о волости Алутагузе:
 
Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

 
Зарегистрированные безработные:

 
Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Алутагузе занимала 45 место по величине средней брутто-зарплаты работника среди 79 муниципалитетов Эстонии. 

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 
В волости работают 3 детских сада (из них 1 — при школе) и 3 общеобразовательных учреждения: гимназия Ийзаку, основная школа Мяэтагузе и школа Иллука. Школа-детсад в Тудулинна была закрыта в 2019 году. В 2017/2018 учебном году в детсадах было 13 групп и их посещали 179 детей.

В Ийзаку работает Школа искусств. Это образовательное учреждение для детей, молодёжи и взрослых, где открыто 12 аккредитованных учебных программ: 10 — в области музыки и искусства и 2 общекультурные программы. В 2017/2018 учебном году в школе насчитывалось 65 учеников.

Медицина и социальное обеспечение 
В волости пациентов принимают 3 семейных врача: в Ийзаку, Мяэтагузе и Куремяэ. В Ийзаку и Мяэтагузе работают зубные врачи. Приём врачей-специалистов ведётся в районе Ахтме города Кохтла-Ярве (29 км от Ийзаку). Аптека также работает в Ийзаку.

Услуги социального обеспечения оказывают Алутагузеский и Ийзакуский центры по уходу. В Кийкла работает детский дом. В Тудулинна действует Заместительный дом для детей и семей, попавших в тяжёлое положение. Его основательницей является Мария Минхоф, украинка, 45 лет прожившая в Эстонии. Начало деятельности некоммерческой организации было положено в 2003 году, когда в частном доме Марии стала проживать заместительная семья с восемью детьми. В 2011 году была приобретена социальная квартира, рассчитанная на 6 детей, в 2017 году куплен дом в Раквере. Организация также предлагает семейные консультации, семейную терапию, услуги  и других профессиональных работников для создания терапевтической среды с целью развития детей в честных, трудолюбивых, заботливых и справляющихся с ежедневной жизнью людей.

Культура, досуг и спорт 
В волости есть 8 библиотек. 

На территории деревни Вазавере и на берегу озера Паннъярв действует Алутагузеский центр отдыха и спорта. Спортзалы, где можно играть в баскетбол, волейбол и хоккей в зале, заниматься атлетикой есть в Ийзаку, Мяэтагузе, Иллука и Кийкла. Парки для диск-гольфа, отвечающие мировым стандартам, есть в Мяэтагузе, в Паннъярве, Кийкла и Ийзаку. Трассы для роликовых лыж и роликовых коньков есть в Ийзаку, Мяэтагузе и с Алутагузеском Центре спорта и отдыха. В Спа-центре отеля «Мыза Мяэтагузе» есть бассейн длиной 25 м и с двумя дорожками, в котором проводятся соревнования волости по плаванию, в Ийзаку есть стрелковый тир. Зимой лыжные трассы проводят в Ийзаку, Мяэтагузе и в Центре отдыха и спорта Алутагузе.

В Центре отдыха и спорта Алутагузе есть кафе с залом на 60 человек, где проводятся праздничные мероприятия, отмечаются свадьбы и дни рождения. В зале сделан хороший танцпол и небольшая эстрада для музыкантов. В Каукси на берегу Чудского озера расположена Деревня отдыха, где можно остановиться в 2—3-комнатных летних домиках в лесу и в недавно построенных домах у песчаного пляжа, там же работают кафе и бар. В 2018 год было закончен 3-й этап строительства атрактивного круглогодичного пляжного променада в Каукси. Проект его возведения был поддержан эстонским Центром государственной поддержки; он должен быть завершён 30 июня 2021 года, и его общая стоимость составляет .

Жилая среда, торговля и транспорт 
Центральное водоснабжение и канализация есть в Ийзаку, Мяэтагузе, Тудулинна, Кийкла, Куртна и Куремяэ, на берегу Чудского озера они отсутствуют. Только водоснабжение есть в нескольких небольших деревнях. Центральное теплоснабжение есть в Ийзаку, Мяэтагузе, Тудулинна и Кийкла. Уличное освещение есть в посёлках и самых больших деревнях волости. Проблемы с мобильной связью и Интернетом имеются только на побережье Чудского озера. 

Авто-заправочная станция есть в Ийзаку. Почтовые услуги предлагаются в почтовых пунктах Ийзаку, Мяэтагузе, Куремяэ, Тудулинна и Алайыэ. Магазины продуктов питания и товаров первой необходимости работают в Ийзаку, Мяэтагузе, Тудулинна, Кийкла, Куремяэ и Курта, в Ийзаку также есть магазин строительных материалов. Круглогодично открытые предприятия общественного питания есть в Ийзаку, Мяэтагузе и Куремяэ. В Ийзаку и на парковке отеля «Мыза Мяэтагузе» есть заправки для электромобилей.

В Ийзаку расположен пункт государственной спасательной команды, там же, а также в Мяэтаузе и Яама, действуют добровольческие пожарные дружины.

Жителей волости обслуживают 10 автобусных маршрутов уездного значения.

Экономика 
Наибольшее число зарегистрированных на территории волости предприятий занимаются сельским и лесным хозяйством и рыболовством. Подавляющее число предприятий имеют численность работников менее 10 человек. 

В волости Алутагузе действуют крупные предприятия, зарегистрированные в других волостях, в частности, добывающие сланец акционерное общество Eesti Energia Kaevandused (шахта «Эстония») и паевое общество VKG Kaevandused (шахта «Оямаа»), добывающее торф предприятие Tootsi Turvas и производящее редкоземельные металлы акционерное общество Silbet .

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 
Памятники культуры:

церковь Тудулинна; построена в 1938—1939 годах по проекту архитектора Э. Захариаса (E. Sacharias), принадлежит Эстонской евангелическо-лютеранской церкви;
мыза Мяэтагузе; главное здание мызы (господский особняк) в стиле раннего классицизма было возведено в 1796 году; в настоящее время на мызе работает гостиница со спа-центром;
мыза Иллука; господский особняк в стиле историзма был построен в 1888 году, с 1921 года в нём работает школа.

Другие достопримечательности:
Пюхтицкий монастырь;
ортодоксальная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Алайыэ; построена в 1888—1889 годах, архитектор Р. Кнюпфер;
развалины городища монашеского ордена в деревне Васкнарва;
краеведческий музей Ийзаку.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Алутагузе 

Волости Эстонии
Ида-Вирумаа
Административные единицы, образованные в 2017 году